La Tête dans les nuages, film fantastique de 1986 ;
 La Tête dans les nuages, titre québécois du film Génération Rebelle ;
 La Tête dans les nuages, court métrage de 2013 ;
 La Tête dans les nuages, album du chanteur français Jul ;
 La Tête dans les nuages, chaîne de centres divertissement française.